Pizzicato-Polka steht für:

 Pizzicato-Polka (1869), Polka von Johann und Josef Strauss
 Neue Pizzicato-Polka, Polka von Johann Strauss Sohn, op. 449